

Sigle 
 Last Glacial Maximum – periodo dell'ultima glaciazione
 Little Green Men – nome inizialmente dato dai ricercatori di Cambridge alla prima pulsar mai scoperta. 
 Silo-launched surface-attack guided-missile – (come Land Guided Missile), nome in codice dato ai missili balistici USA statunitensi schierati in silo a terra.

Codici 
 lgm – codice ISO 639-3 della lingua lega-mwega